Zero Hora — jornal de Porto Alegre
 Zero Hora (DC Comics) — série de histórias em quadrinhos
 Hora Zero ou Towards Zero — romance de Agatha Christie
 Meia-noite

Desambiguações de literatura